Edeby kan syfta på:

Stockholms län 
 Edeby, Lovö – en tidigare småort i Lovö socken, Ekerö kommun
 Edeby gård − en av Lovögårdarna på Lovön, Ekerö kommun
 Skå-Edeby (ort) – en småort i Ekerö kommun
 Skå-Edeby (gods) – herrgård i Skå socken, Ekerö kommun
 Edeby, Norrtälje kommun – en bebyggelse på västra Väddö
 Edeby, Salems socken − numera försvunnen gård i Salems kommun
 Edeby säteri – herrgård i Hölö socken i Södertälje kommun
 Edeby marmorbrott – ett företag som bröt och bearbetade marmor i Hölö socken, Södertälje kommun

Södermanlands län 
 Edeby, Eskilstuna kommun – by i Jäders socken
 Edeby, Katrineholms kommun – herrgård i Björkviks socken
 Edeby, Ripsa – herrgård i Ripsa socken i Nyköpings kommun
 Edeby, Ludgo – bebyggelse och trakt i Ludgo socken i Nyköpings kommun
 Edeby, Aspö – herrgård i Aspö socken i Strängnäs kommun
 Edeby, Fogdön – herrgård i Helgarö socken i Strängnäs kommun
 Edeby, Toresund – by i Toresunds socken i Strängnäs kommun

Uppsala län 
 Edeby, Enköpings kommun – by i Torsvi socken
 Edeby, Knivsta – by i Knivsta kommun
 Edeby, Almunge – bebyggelse och trakt i Almunge socken i Uppsala kommun
 Edeby, Danmark – en by i Danmarks socken i Uppsala kommun
 Edeby, Näs – bebyggelse och trakt i Uppsala-Näs socken
 Edeby, Rasbokil – herrgård i Rasbokils socken i Uppsala kommun

Värmlands län 
Edeby, Forshaga kommun - by i Forshaga kommun
Edeby (naturreservat)